«Left in the Dark» () — песня, написанная Джимом Стайнманом в 1981 году для его студийного альбома Bad for Good.

Особую известность песне принесло исполнение Барброй Стрейзанд. Певица записала свою версию для альбома Emotion в 1984 году. Стрейзанд превратила песню в мощную поп-балладу, в которой она рассказывает историю женщины, которой изменил мужчина. Музыкальное видео для песни было снято в Лос-Анджелесе в течение трёх дней, режиссёром стал Джонатан Каплан, в видео также появляется Крис Кристофферсон. Это был первый её видеоклип, взятый в ротацию MTV.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1981 года
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Columbia Records
Песни, написанные Джимом Стайнманом